Plaats in Indonesië
 Umang (Bebesen), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tengah in de provincie Atjeh
 Umang (Linge), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tengah in de provincie Atjeh